"López" pode ser:
 López, cidade mexicana
 López (sobrenome)
 Puerto López, cidade colombiana

Ver também
 Lopës, na Albânia
 Lopes

Desambiguações de topônimos